Tyng ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Tyng (1920–2011), chinesisch-amerikanische Architektin
 Christopher Tyng (* 1955), US-amerikanischer Filmkomponist
 Jim Tyng (1856–1931), US-amerikanischer Baseballspieler